Brylle (plaats), plaats in Denemarken
 Brylle (parochie), parochie in Denemarken

Personen
 Kenneth Brylle, Deens voetballer en voetbalcoach